Мишель Гарикойц (, ; ) — католический священник, основатель Конгрегации бетаррамских священников Святейшего Сердца Иисуса, святой Католической церкви.

Биография 
Родился 15 апреля 1797 года в Ибарре и был старшим из шести детей в семье крестьян Арно Гарикойца и Грацианны Эчеверри. Его родители оставались верными Церкви во время Великой французской революции и помогали священникам скрываться от преследований. В 1806 году Мишель начал учиться в сельской школе, но с 1809 года был вынужден работать батраком на ферме в Онексе. 9 июня 1811 года, в праздник Святой Троицы, приступил к первому причастию. После возвращения в Ибар в 1813 году Мишель сказал отцу, что хочет быть священником, но тот ответил, что из-за финансовых трудностей в семье это невозможно. Бабка Мишеля по материнской линии Катрин Эчеверри настояла на том, чтобы отдать его в школу в Сен-Пале. Во время учёбы в школе он оплачивал свои расходы, прислуживая священникам и работая на кухне местного епископа, а приходской священник Жан-Батист Борда давал ему частные уроки. 

Мишель Гарикойц начал обучение в семинарии в Эр-сюр-л’Адур, а окончил в Даксе. Он был рукоположен в священники 20 декабря 1823 года в кафедральном соборе Байонны и получил назначение в Камбо. Там он служил до 1825 года, пока его не направили в Бетаррам преподавать философию. Однако в 1833 году местный епископ принял решение закрыть семинарию в Бетарраме, и Мишель Гарикойц начал служить в святилище Девы Марии. В 1838 году он основал Конгрегацию бетаррамских священников Святейшего Сердца Иисуса. 

В 1858 году встретился с Бернадеттой Субиру, после чего начал отстаивать подлиность явлений Девы Марии в Лурде.  

14 мая 1863 года Мишель Гарикойц умер от инсульта.

Прославление 
Беатифицирован 10 мая 1923 года папой Пием XI, канонизирован 6 июля 1947 года папой Пием XII. День памяти в Католической церкви — 14 мая. 

В Бетарраме есть часовня, посвящённая святому Мишелю Гарикойцу. 

На биографии Мишеля Гарикойца основана пьеса  «», написанная на наварро-лабурдинском диалекте баскского языка и впервые поставленная 24 июля 1994 года.

От фамилии святого произошло баскское мужское личное имя Гарикойц.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Пием XII

Примечания 

Святые Франции
Святые Аквитании
Святые Баскских земель
Христианские святые XIX века
Основатели монашеских орденов
Католические священники Франции
Умершие от инсульта
Канонизированные в XX веке
Беатифицированные Пием XI
Канонизированные Пием XII